Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1985/86 wurde zum 22. Mal in der Vereinsgeschichte der EC KAC, der damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte.

Modus 

Die sechs Vereine spielten im Grunddurchgang jeweils sechs Mal gegeneinander. Alle Vereine qualifizierten sich für die aus zwei Runden bestehende Finalrunde, wobei die ersten vier Vereine 4, 3, 2 bzw. 1 Bonuspunkte gutgeschrieben bekamen. Danach trafen im Halbfinale der 1. auf den 4. und der 2. auf den 3., die Begegnungen wurden jeweils im Modus „Best-of-Three“ ausgetragen.

Grunddurchgang

Finalrunde

Halbfinale

Finale 

Damit gewinnt der EC KAC den 22. Meistertitel der Vereinsgeschichte, zugleich gelingt ihm die erfolgreiche Titelverteidigung.

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten; Fett:  Turnierbestwert

Weblinks 
 Tabelle des Grunddurchgangs bei hockeydb.com
 Scorer-Statistik 1985/86 bei eliteprospects.com

1985
Bundesliga Osterreich